Trahan peut faire référence à :

Patronymes 

 Trahan, est un patronyme.
 Arthur Trahan, juge franco-canadien.
 Clifford Joseph Trahan, mieux connu sous le nom controversé Johnny Rebel.
 Donald Trahan, homme politique américain.
 Don Trahan, instructeur de golf américain et père de D. J. Trahan.
 D. J. Trahan, golfeur professionnel américain.
 Patrick Trahan, joueur de football américain.
 Stryker Trahan, joueur de baseball.

Divers 
Trahan, une marque de cigare de qualité fabriqués à la main dans l'usine « El Rey de los Habanos » à Miami, en Floride.